Рабо:

Рабо — фамилия. Известные носители:
 Рабо, Анри (1873—1949) — французский композитор и дирижёр;
 Рабо, Валери (род. 1973) — французский политик;
 Рабо, Дьюла (1924—2016) — венгерско-американский химик, член Академии наук Венгрии;
 Рабо, Пьер (1865—?) — французский яхтсмен;
 Рабо де Сент-Этьен, Жан-Поль (1743—1793) — французский деятель времён революции и публицист.

 РАБО — Российская ассоциация бизнес-образования